Сергей Архипович Котов () — советский и российский хоккеист и тренер, Заслуженный тренер России, Мастер спорта международного класса.

Биография 
Родился 9 января 1950 года. В возрасте 14 лет начал играть в юношеской команде СК имени Урицкого, в 1968 году был принят в основной состав, где играл до 1970 года, после чего был призван в ЦСКА. Сыграв за клуб одну игру, остаток сезона провёл в куйбышевском СКА, в следующем сезоне был возвращён в столичную команду.

С 1972 по 1983 год играл в ХК Крылья Советов в Москве. Являлся чемпионом СССР 1972 и 1974 гг., а также в 1974 году стал обладателем Кубка СССР. Провёл 454 матча, забросил 178 шайб, сделал 131 голевую передачу. В 1974 и 1976 гг. признан одним из лучших хоккеистов СССР. Был приглашён в сборную СССР. В 1975-76 гг. принял участие в матчах с профессиональными хоккеистами НХЛ.

Начиная с 1984 года работал в качестве тренера — тренировал ХК Крылья Советов и Клагенфурт (Австрия).

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Ак Барс»
 Профиль на сайте ХК «Металлург»
 Профиль на сайте истории ХК «Динамо» Москва

Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК СКА Куйбышев
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «ТВК Инсбрук»
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Крылья Советов»
Тренеры ХК МВД
Тренеры ХК «Сибирь»
Тренеры ХК «Динамо» Москва